Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Сімону Халеп з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло. 

 'Серена Вільямс (переможниця)
 Марія Шарапова (знялась через травму правої ноги)
 Симона Халеп (фінал)
 Петра Квітова (2 коло)
 Каролін Возняцкі (2 коло)
 Ана Іванович (чвертьфінал)
 Луціє Шафарова (чвертьфінал)
 Кароліна Плішкова (3 коло)
  Гарбінє Мугуруса (1 коло)
 Карла Суарес Наварро (1 коло)
 Анджелік Кербер (1 коло)
 Тімеа Бачинскі (1 коло)
 Агнешка Радванська (1 коло)
 Еліна Світоліна (півфінал)
 Андреа Петкович (3 коло)
 Сара Еррані (1 коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінали
|RD3=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Серена Вільямс
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=6
|RD1-team2= Ана Іванович
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=2

|RD1-seed3=14
|RD1-team3= Еліна Світоліна
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Луціє Шафарова
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=0

|RD1-seed5=
|RD1-team5=
|RD1-score5-1=63
|RD1-score5-2=2
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Симона Халеп
|RD1-score6-1=77
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=
|RD1-team7= Єлена Янкович 
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=Q
|RD1-team8=
|RD1-score8-1=4
|RD1-score8-2=2
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Серена Вільямс 
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=14
|RD2-team2= Еліна Світоліна
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=3
|RD2-team3= Симона Халеп
|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=
|RD2-team4= Єлена Янкович
|RD2-score4-1=1
|RD2-score4-2=2
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Серена Вільямс 
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=77
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=3
|RD3-team2= Симона Халеп
|RD3-score2-1=3
|RD3-score2-2=65
|RD3-score2-3=
}}

 Верхня половина 
 Секція 1 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Міряна Лучич-Бароні

Сітка

Перший кваліфаєр 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Моніка Нікулеску
| RD1-score1-1='''6
| RD1-score1-2=67
| RD1-score1-3=69
| RD1-seed2=
| RD1-team2=

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2015